Авала је планина поред Београда, а може бити и:
Авала, новинска агенција
Авала, телевизијска станица
Авала град
Авала филм
Авала, међународни воз на релацији Београд-Праг
Предео изузетних одлика Авала